Joseph "Joe" Kubert (1926, Jerzierzany, Pologne  2012), dessinateur de comics américain
 Andrew "Andy" Kubert (1962), dessinateur de comics américain
 Adam Kubert (1959, Boonton), dessinateur de comics américain